Felton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Felton, Northumberland, 
 Felton, Herefordshire, 
 Felton, Somerset – en ort i Somerset, England

USA 

 Felton (ort i USA, Delaware), Kent County, 
 Felton, Pennsylvania, ort, York County, 
 Felton (ort i USA, Minnesota), Clay County, 
 Felton (ort i USA, Kalifornien), Santa Cruz County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar